Santillana (distrito) — distrito do Peru, departamento de Ayacucho, província de Huanta
Santillana del Mar — município espanhol da Catábria
Carlos Alonso González (1952) — -futebolista espanhol conhecido como Santillana

Desambiguações de topônimos